Montet je název nebo součást názvu více míst:

 Montet (Glâne) – švýcarská obec v kantonu Fribourg
 Montet-et-Bouxal – francouzská obec v departementu Lot
 Le Montet – francouzská obec v departementu Allier